Гавлова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Гавлова, Дагмар (род.1953) — чешская актриса, первая леди Чехии (1997-2003).
 Гавлова, Ольга (1933-1996) — политик, первая леди Чехословакии (1989-1992) и Чехии (1993-1996).

См. также 
 Гавел, Вацлав